No Place Like Home – cortometraggio del 1903 prodotto dalla Selig Polyscope Company
No Place Like Home – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Selig Polyscope Company
No Place Like Home – cortometraggio del 1917 diretto da Norval MacGregor
No Place Like Home – film canadese del 2006 diretto da Perry Henzell
No Place Like Home – romanzo di viaggio di Gary Younge